Појам Александар Јаковљев може да се односи на:

 Александар Јаковљев (конструктор авиона)
 Александар Јаковљев (политичар)
 Александар Јаковљев (дипломата)